Гастроном (через  от  — желудок, живот и  — закон, обычай)
 Гастроном — знаток, разбирающийся в тонкостях изысканной пищи (также см. фуди).
 Гастроном — магазин, торгующий гастрономическими продуктами (продуктами питания), продуктовый магазин.
 «Гастроном» — крупное торговое объединение в СССР.
 Гастрономъ — российский ежемесячный кулинарный журнал.

См. также 

 Гастрономия
 Гастрономический туризм
 Елисеевский гастроном
 «Дело гастронома № 1» — российский телесериал.